Список міст Швейцарії.

Список

 
Списки:Швейцарія
Швейцарія